Coryssopus är ett släkte av skalbaggar. Coryssopus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Coryssopus